Ситлалапа има више значења:

 Ситлалапа (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ситлалапа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику